Laternenfest ist

ein Volksfest in Halle an der Saale, siehe Hallesches Laternenfest
ein Volksfest in Bad Homburg vor der Höhe, siehe Laternenfest Bad Homburg
die deutschsprachige Bezeichnung für das Yuanxiao-Fest, siehe Chinesisches Laternenfest
Laternelaufen am Martinstag